Vologda (stad), een stad in Rusland
Vologda (rivier), een rivier in Rusland
gouvernement Vologda, een voormalig gouvernement
oblast Vologda, een oblast in Rusland
Vologda Air, een Russische luchtvaartmaatschappij